DDDA steht für:
 1,12-dodecanedioic acid, deutsch 1,12-Dodecandisäure
 Dublin Docklands Development Authority, irische Körperschaft zur Entwicklung der Dublin Docklands in Dublin
 Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Erweiterung von Dragon’s Dogma, siehe Dragon’s Dogma #Erweiterung Dark Arisen

Abkürzung